Zygophyseter varolai — вимерлий кашалот, який жив у епоху Тортона пізнього міоцену від 11.2 до 7.6 мільйонів років тому. Він відомий по одному зразку з формації П'єтра-Леччезе в Італії. Він був членом стовбурової групи викопних макрорапторіальних кашалотів, які також включають Brygmophyseter, Acrophyseter і Livyatan. Ймовірно, він виріс приблизно до 6.5–7 метрів у довжину і має деякі характеристики з іншими хижими тваринами, наприклад, великі зуби з зубною емаллю, які функціонували як на верхній, так і на нижній щелепі, чого не вистачає сучасному кашалоту (Physeter macrocephalus). Він також мав дзьоб, здатність ехолокувати здобич, і, ймовірно, міг би плавати швидше, ніж сучасний кашалот, який може досягати 4 кілометрів на годину. Ймовірно, вони використовувалися для лову великої здобичі, такої як велика риба, тюлені та кити. Отже, звички годування мали схожість із сучасною косаткою (Orcinus orca).

Таксономія

Галерея

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену